Železný oder Zelezny (tschech. „eisern“) ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Zelezny (1836–1911), österreichischer Holzbildhauer
 Franz Zelezny (1866–1932), österreichischer Bildhauer
 Helene Scholz-Zelezny (1882–1974), österreichische Bildhauerin und Medailleurin
 Jan Železný (* 1966), tschechischer Leichtathlet
 Sabrina Železný (* 1986), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin 
 Vladimír Železný (* 1945), tschechischer Politiker

auch
 Jan Železný, tschechischer Name für Johann von Bucca († 1430), Bischof